Příjmení Moc/Mocová nosí více osobností:

 Josef Moc (1908–1999), československý basketbalista
 Ladislav Moc (* 1931), československý atlet, olympionik na 20 km a 50 km chůze
 Miroslav Moc (1928–1996), český a československý novinář, politik Komunistické strany Československa
 Otakar Moc (1918–1969), katolický kněz, administrátor katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích

 ženská varianta s přechýlením

 Dagmar Mocová (* 1947) – česká politička, poslankyně v letech 2004 až 2006
 Matylda Wíchová-Mocová (okolo 1900–???) – česká právnička, první československá advokátka

Česká příjmení